Оскоріп:
 Оскоріп Василь Михайлович (нар. 1961) — український лікар, управлінець, заслужений лікар України..

Примітки